Matt Friedman ist der Name folgender Personen:

* Matt Friedman (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor 
 Matt Friedman (Paläontologe), US-amerikanischer Biologe und Paläontologe